Autostopem przez Galaktykę – cykl powieści Douglasa Adamsa
 Autostopem przez Galaktykę – powieść Douglasa Adamsa z 1979 roku (pierwsza część cyklu)
 Autostopem przez Galaktykę – film  z 2005 roku